Miguel Bernad puede referirse a:
 Miguel Anselmo Bernad (1917-2009), religioso y escritor filipino en lengua española. 
 Miguel Bernad Remón (1942), abogado y político español, líder de la organización Manos Limpias.